Чемпионат СССР по футболу 1975 (первая лига) — второй по значимости ежегодный турнир команд СССР. Победителем первенства первой лиги стал куйбышевский клуб «Крылья Советов».

Бомбардиры 
Лучшие бомбардиры:

Матчи 

Дополнительный матч за место в Первой лиге

Примечания

Ссылки 

Первая лига СССР 1975 на КЛИСФ
Первая лига СССР 1975 на сайте Wildstat http://wildstat.ru/p/2092/ch/URS_2_1975  

Чемпионат СССР по футболу 1975
1975